Latscha ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans Latscha (1881–1967), deutscher Rugbyspieler
 Jakob Latscha (1849–1912), deutscher Unternehmer 
 Werner Latscha (1925–2019), Schweizer Manager

Latscha steht für: 
 Latscha, den deutschen Namen der Ortschaft Łącza in Polen
 Latschasee, einen See in Russland